Příjmení Smrčka nosí více významných osobností:

 Antonín Smrčka (* 1954) – český baskytarista, zpěvák a hudební skladatel
 Bohumil Smrčka (1861–1949) – český státní úředník a literární historik
 Luboš Smrčka (* 1961) – český politik
Milan Smrčka (* 1956) – český básník, kytarista a zpěvák, vystupující pod pseudonymem Záviš
Olga Haasová-Smrčková (1937–2022) – česká herečka, operetní zpěvačka, manželka Vladimíra Smrčky
Vladimír Smrčka (1943–2018) – český malíř, grafik, ilustrátor a pedagog, manžel Olgy Smrčkové

Podobné příjmení 
 Smrček